Annemarie Worst (Nunspeet, 19 december 1995) is een Nederlandse wielrenster. Ze is vooral actief in het veldrijden en op de mountainbike. In het veldrijden werd ze in Bieles op 28 januari 2017 wereldkampioene bij de beloften. Vanaf september 2017 rijdt ze voor de ploeg ERA-Circus (later 777). Vanaf maart 2018 rijdt ze met Ladies Cycling Team De Adelaar ook een wegprogramma. Op 4 november 2018 werd ze in Rosmalen Europees kampioene veldrijden.

Palmares

Veldrijden

Resultatentabel elite

Podiumplaatsen elite

Resultatentabel beloften (U23)

Podiumplaatsen beloften (U23)

Resultatentabel junioren (U19)

Mountainbiken

Wegwielrennen 

2022
3e etappe Lotto Belgium Tour

Privé 
Annemarie Worst heeft een relatie met de Belgische veldrijder Vincent Baestaens.

Ploegen 
 2023 –  Fenix-Deceuninck

Externe links 
 
 
 

Nederlands wielrenner
Nederlands veldrijder
Nederlands mountainbiker